76-й выпуск Тура Польши — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Польши. Гонка проводилась с 3 по 9 августа 2019 года в рамках Мирового тура UCI 2019. Победу одержал российский велогонщик Павел Сиваков из .

Участники 
Участие в гонке приняли 22 команды: 18 команд категории UCI WorldTeam, 3 профессиональные континентальные команды и сборная Польши. Всего на старт соревнования вышли 153 гонщика. До финиша доехали 110 спортсменов.

Маршрут 
Гонка состояла из 7 этапов. Общая протяжённость дистанции должна была составить 1075,3 километра. Однако в связи со смертью после падения на третьем этапе бельгийца Бьорга Ламбрехта четвёртый этап гонки был сокращен до 133,7 километра с одним финальным кругом. В итоге гонщики всего преодолели 1036,2 километра.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4 
Этап был нейтрализован, чтобы почтить память гонщика команды  — бельгийца Бьорга Ламбрехта, который скончался после падения на 3-ем этапе гонки. Во время этапа каждая из команд выезжала вперёд и возглавляла пелотон в память о молодом бельгийском гонщике. На финише была объявлена минута молчания.

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Тур Польши 2019 на FirstCycling 
 

Спорт в Польше в 2019 году
Август 2019 года